Ното́зеро:

 Нотозеро — озеро в Мурманской области, бассейн Баренцева моря.
 Нотозеро — озеро в Мурманской области, бассейн Белого моря.
 Нотозеро — село на берегу озера Нотозеро; упоминается в источниках первой половины XX века; скорее всего, это либо другое название села Падун, либо посёлка , затопленного в результате обводнения Верхнетуломского водохранилища.